Il doppio del torneo di tennis Toyota Classic 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Wendy Turnbull e Betty Stöve che hanno battuto in finale Ann Kiyomura-Hayashi e Anne Smith 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Wendy Turnbull /  Betty Stöve (Campionesse)
 Billie Jean King /  Martina Navrátilová (quarti di finale)

 Rosie Casals /  Chris Evert (quarti di finale)
 Ilana Kloss /  Betty-Ann Dent (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Toyota Classic 1979